Il doppio del torneo di tennis Reunion Island Challenger 1996, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitori Hendrik Jan Davids e Fabrice Santoro che hanno battuto in finale Donald Johnson e Leander Paes 6-3, 7-6.

Teste di serie 

 Donald Johnson /  Leander Paes (finale)
 Hendrik Jan Davids /  Fabrice Santoro (Campioni)

 Mark Petchey /  Laurence Tieleman (primo turno)
 Filippo Messori /  Vincenzo Santopadre (quarti di finale)

Tabellone

Collegamenti esterni 

Reunion Island Challenger 1996